Anju (gerecht), term voor Koreaanse tussendoortjes.
 Anju (stad), stad in Noord-Korea.
 Anju (district), district in Sichuan, China.